Il campionato di A2 di pallacanestro maschile 1998-1999 è composto di 14 società. Le squadre giocano un girone di andata ed uno di ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0.

La prima classificata è automaticamente promossa in serie A1.

Le squadre classificate dal 2º all'11º posto si giocano ai play-off le altre 2 promozioni.

Retrocedono le ultime due classificate.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Lega Basket Serie A2 Tabellone gare

Play-off

Girone A

Girone B

Verdetti
 promossa in serie A1:  Snai Montecatini.Formazione: Ken Barlow, Germán Scarone, Giovanni Savio, Marco Sambugaro, Gabriele Niccolai, Andrea Niccolai, Igkor Mōraitīs, Fernando Labella, Guido Giuntoli, Simone Cotani, Dallas Comegys, Manuel Vanuzzo, Riccardo Perego. Giocatori svincolati o trasferiti: Massimiliano Aldi. Allenatore: Stefano Pillastrini.
 promossa in serie A1:  Lineltex Trieste.Formazione: Teoman Alibegović, Alberto Vianini, Massimiliano Spigaglia, Renzo Semprini, Massimo Rezzano, Adriano Pigato, Stefano Ogrisek, Gianluca Miccoli, Aniello Laezza, Srđan Jovanović, Roberto Bullara, Luca Ansaloni, Michael Williams. Giocatori svincolati o trasferiti: Brian Shorter, Pablo Laso. Allenatore: Cesare Pancotto.
 promossa in serie A1:  Viola Reggio Calabria.Formazione: Cristiano Grappasonni, Franco Binotto, Peter Van Elswyk, Gianluca Tomasiello, Gustavo Tolotti, Brent Scott, Alessandro Santoro, Domenico Saccà, Brian Oliver, Sydney Johnson, Sebastiano Grasso, Emanuel Ginóbili, Claudio Ciampi, Christian Welp. Giocatori svincolati o trasferiti: Jeff Nordgaard. Allenatore: Gaetano Gebbia.
 promossa in Serie A1 dopo aver acquistato i diritti dalla Pallacanestro Gorizia:  Scavolini Pesaro.
 retrocessa, ma successivamente ripescata:  Dinamo Banco di Sardegna Sassari.
 retrocessa, ma successivamente ripescata:  Zara Imballaggi Fabriano.
 non ammessa alla stagione successiva, causa rinuncia della stessa società:  Carne Montana Forlì.

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999